Фраксион Буенависта има више значења:

 Фраксион Буенависта (Чилон), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Фраксион Буенависта (Тонала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Фраксион Буенависта (Тузантан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Фраксион Буенависта (Долорес Идалго Куна де ла Индепенденсија Насионал), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику